La Vysšaja Liga 1994-1995 è stata la 5ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata nell'ottobre 1994 e si è conclusa nell'aprile 1995.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dina Mosca campione di Russia 1994-1995.
  Krona N.N. e Galaks retrocessi in Pervaja Liga 1995-1996.

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1994
Calcio a 5 nel 1995